Run kan betyde:
 Run (ø) – en indonesisk ø
 Run (sang) – en Snow Patrol-sang
 Run (kortfilm) – en kortfilm fra 2005